Победительница соревнований — Виктория Азаренко.

Прошлогодняя чемпионка — Агнешка Радваньская — защищала свой титул в качестве третьей сеянной, но уступила в четвертьфинале.

Посев 

  'Виктория Азаренко (Титул)
  Мария Шарапова (Финал)
  Агнешка Радваньская (Четвертьфинал)
  Петра Квитова (Второй раунд)
  Анжелика Кербер (Четвертьфинал, отказ)
  Сара Эррани (Первый круг, отказ)
  Ли На (Полуфинал)
  Саманта Стосур (Второй раунд)
  Марион Бартоли (Полуфинал)
  Каролина Возняцки (Третий раунд)
  Ана Иванович (Третий раунд)
  Доминика Цибулкова (Первый раунд, отказ)  Мария Кириленко (Первый раунд)
  Кайя Канепи (Отказ)
  Роберта Винчи (Первый раунд)
  Луция Шафаржова (Первый раунд)

Четыре полуфиналистки Токио начинают турнир со второго круга.

  Агнешка Радваньская (Четвертьфинал)
  Анжелика Кербер (Четвертьфинал, отказ)
  Саманта Стосур (Второй раунд)
  Надежда Петрова (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2012